Bahia peut faire référence à : 
 Bahia, un prénom arabe ;

Toponyme 
 Bahía Blanca, une ville d'Argentine, chef lieu du partido du même nom ;
 Bahia, un État fédéré du Brésil ;
 Bahia (ou Salvador de Bahia), nom souvent utilisé en français pour désigner Salvador, la capitale de cet État ;
 , le nom d'origine de Salvador ;
 Bahia, census-designated place américaine située en Californie ;

Botanique 
 Bahia, une plante de la famille des Asteraceae ;
 bahia, un nom vernaculaire du Mitragyna ledermannii.

Divers 
  Bahia, un croiseur de la Marine brésilienne en service de 1910 à 1945 ;
 Bahia, un sous-marin de la Marine brésilienne, ancien sous-marin américain sous le nom de , en service de 1943 à 1972 ;
 Bahia, un album du saxophoniste de jazz John Coltrane sorti en 1958 ;
 le palais de la Bahia est un ancien palais du  de Marrakech au Maroc.